Lalitpur kan syfta på

Geografi

Indien 

 Lalitpur (distrikt), Uttar Pradesh, 
 Lalitpur, Uttar Pradesh, Uttar Pradesh,

Nepal 

 Lalitpur (distrikt i Nepal), Madhyamanchal, Bāgmatī Zone,